Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów – olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu języka angielskiego, organizowana od roku szkolnego 2009/2010 przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie do roku szkolnego 2018/2019 mogli brać udział uczniowie gimnazjów. Mogą w niej uczestniczyć uczniowie VI, VII, VIII klasy szkół podstawowych. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert.

Cele 
Celem olimpiady jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu języka angielskiego.

Etapy 
Olimpiada jest trzystopniowa
 I etap składa się z dwóch części:
 część I – uczniowie rozwiązują test w formie papierowej w szkole pod opieką nauczyciela lub nauczycieli (dotyczy większej liczby uczniów); nauczyciel po sprawdzeniu testu odsyła go do organizatora wraz z protokołem,
 część II – uczniowie rozwiązują test on-line w szkole pod opieką nauczyciela lub nauczycieli (dotyczy większej liczby uczniów),
 II etap składa się z trzech części:
 część I – uczniowie rozwiązują test on-line w szkole pod opieką nauczyciela lub nauczycieli (dotyczy większej liczby uczniów),
 część II – uczniowie przygotowują i wysyłają samodzielnie pracę projektową,
 część III – uczniowie rozmawiają przez komunikator Skype z komisją, rozmowa odbywać się może z dowolnego miejsca, uczeń zobowiązany jest do wybrania miejsca rozmowy z bezproblemowym połączeniem internetowym.
 III etapu składa się z dwóch części:
 część I – uczniowie rozwiązują test on-line w szkole pod opieką nauczyciela lub nauczycieli (dotyczy większej liczby uczniów).
 część II – uczniowie rozmawiają przez komunikator Skype z komisją, rozmowa odbywać się może z dowolnego miejsca, uczeń zobowiązany jest do wybrania miejsca rozmowy z bezproblemowym połączeniem internetowym.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Język angielski
Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów